Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 2008/09 zum 74. Mal ausgespielt. Nachdem im Vorjahr der Cupbewerb wegen der EURO 2008 nur auf Amateurbasis gespielt wurde, fand er in dieser Saison wieder wie üblich statt. Die offizielle Bezeichnung des Wettbewerbs lautete zum fünften Mal in Folge „Stiegl-Cup“.

Der Sieg ging zum vierten Mal in Serie an den FK Austria Wien, der im Finale am 24. Mai 2009 im Mattersburger Pappelstadion den Erstligisten FC Admira Wacker Mödling nach einem 1:1 (0:0) Unentschieden in der Verlängerung mit 3:1 bezwang. Die weiteren Gegner der Wiener Austria auf dem Weg zum Cupsieg waren FC Admira Wacker Mödling II (auswärts, 3:0), FC Lustenau 07 (auswärts, 5:1), SK Sturm Graz (auswärts, 0:0, 1:1 nach Verlängerung, 5:3 im Elfmeterschießen) und SC Magna Wiener Neustadt (auswärts, 1:0).

Modus 

Am ÖFB-Cup der Saison 2008/09 nahmen insgesamt 58 Amateurvereine aus neun Landesverbänden sowie die 22 Profivereine aus der Bundesliga und der Ersten Liga teil. Die Amateurvereine spielten in einer Vorrunde 29 Klubs aus, die in der ersten Hauptrunde antraten, wo weitere neun Amateurvereine hinzustießen. Erstmals mussten auch alle 10 Bundesligaklubs bereits in der ersten Runde antreten. Zu den insgesamt 38 Amateur- und 10 Bundesligaklubs kamen noch die 12 Erste Liga-Vereine, die die 60 Klubs der ersten Runde bildeten. Die Qualifikationskriterien für die Teilnahme an der Vorrunde waren in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. Jedes Bundesland vergab ein vorbestimmtes Kontingent an Startplätzen an Vereine aus der Regionalliga sowie der jeweiligen höchsten Landesspielklasse. Einen Fixplatz im Achtelfinale bekam der SV Horn, der im Vorjahr den Amateurcup, der nicht zur offiziellen ÖFB-Statistik zählt, gewann.

Vorrunde 
Folgende 58 Vereine spielten in der Vorrunde um den Aufstieg in die erste Hauptrunde:

|}

Erste Runde 
In der ersten Hauptrunde spielten 60 Vereine. Hier starteten alle 22 Profivereine der Bundesliga und der Ersten Liga sowie die neun Landes-Cup-Sieger. Hinzu kamen die 29 siegreichen Vereine aus der Vorrunde.

Diese Cup-Saison begann für die Vereine der Bundesliga um besser als jene der Saison 2007/08, denn alle zehn österreichischen Erstligavereine gewannen ihre Spiele. Von den Klubs aus der Ersten Liga scheiterten mit FC Gratkorn, Austria Lustenau und Wacker Innsbruck lediglich drei von zwölf Vereinen.

|}

Zweite Runde 

|}

Achtelfinale 
Direkt ins Achtelfinale stieg der SV Horn ein, der im Vorjahr den „ÖFB-Amateurcup 2007/08“ gewinnen konnte.

|}

Viertelfinale 

|}

Semifinale 

|}

Finale 

Das Finale des ÖFB-Cups 2008/09 fand am 24. Mai 2009 im Mattersburger Pappelstadion statt.

Bilder vom Finale

Übersicht

Weblinks 
 ÖFB-Cup auf der Homepage des ÖFB

2009
Osterreichischer Fussball-Pokal 2008/09